A 2020-as Moto2-világbajnokság a sorozat tizenegyedik idénye volt, ami a MotoGP betétfutamaként szerepelt. A szezon március 8-án kezdődött a katari nagydíjjal és eredetileg a Circuit Ricardo Tormo aszfaltcsíkján ért volna véget november 15-én, azonban a koronavírus-járvány miatt érvénybe lépett változások miatt az Algarve International Circuit versenypályán fejeződött be az idény november 22-én. A bajnoki címet Enea Bastianini szerezte meg.

A kategória címvédője a spanyol Álex Márquez volt, aki a MotoGP-ben folytatta pályafutását, így nem védte meg bajnoki címét.

Versenynaptár

Változások a koronavírus miatt 
 Áthelyezték a thai nagydíjat, mely a 2. fordulóban fogadta volna a mezőnyt, azonban a járvány miatt a 13. fordulóra halasztották.
Az amerikai nagydíjat április 5-ről, november 15-re halasztották az országban gondokat okozó fertőzések miatt.
Az argentin futamot november 22-re halasztották, ezzel az eredetileg ide kiírt valenciai hétvége egy héttel későbbre, november 29-re tolódott.
2020. március 26-án bejelentésre került, hogy tovább tolódik a szezonrajt, ugyanis a spanyol nagydíjat is elnapolták, az új dátuma pedig egyelőre nem ismert.
2020. április 2-án a szervezők bejelentették, hogy a francia nagydíjat sem tartják meg eredeti időpontjában, május 17-én.
Április 7-én kimondták, hogy az olasz és a katalán versenyek is tovább csúsznak.
Április 17-én közölték az illetékesek, hogy a német nagydíj is a partvonalra került, miután a német kormány minden nagyobb eseményt betiltott augusztus 31-ig.
Április 23-án bejelentették a holland TT ideiglenes kiesését is, miután a holland kormány minden nagyobb tömeges rendezvényt betiltott egészen szeptember 1-ig.
Április 24-én hivatalossá vált a finn hétvége elhalasztása is.
Április 29-én a Nemzetközi Motor Szövetség (FIM) egyarán bejelentette a német, a holland TT és a finn futamok végleges törlését.
Május 29-én hivatalossá vált a brit és az ausztrál nagydíj törlése is.
Június 1-én bejelntették, hogy a japán nagydíj sem kerül megrendezésre.
Június 10-én kiderült, hogy az olasz versenyhétvége is törlésre került.
Június 11-én kiadták a bajnokság módosított versenynaptárát. Összesen 13 versenyhétvégét fognak megrendezni Európában. Öt helyszín (Jerez, Misano, Aragón, Ausztria és Valencia) két futamot tart meg. A thai, maláj, az argentin és az amerikai nagydíj sorsáról júliusban döntenek.
Július 8-án törölték az amerikai versenyhétvégét.
Július 31-én hivatalossá vált a thai, a maláj és az argentin nagydíjak törlése.
Augusztus 10-én megerősítették, hogy a szezon utolsó versenyét Portugálában fogják megtartani.

Csapatok és versenyzők

A szezon menete

Megjegyzés:
 Erdedetileg Sam Lowes szerezte meg az első rajthelyet, azonban a stájer nagydíjon szerzett büntetése következtében Remy Gardner indult volna az első rajtkockából, aki viszont a warm-upon elszenvedett sérülése miatt nem vehetett részt a versenyen, így végül Luca Marini örökölte meg a pole-pózíciót. Ennek ellenére hivatalosan továbbra is Sam Lowes volt a kvalifikáció győztese.

A világbajnokság végeredménye

Versenyzők

(Félkövér: pole-pozíció, dőlt: leggyorsabb kör, a színkódokról részletes információ itt található)

Konstruktőrök

Csapatok

Jegyzetek

További információk

Moto2
Covid19-koronavírus-járvány miatt elhalasztott események